

Patronyme 
Étymologie : nom d'origine germanique : Berhtwald. De berht, brillant et de waldan, qui signifie gouverner.

Bertaux 

 Jean Duplessis-Bertaux (1747-1815), dessinateur et graveur français ;
 Émile Bertaux (astronome) (1840-1903), astronome, sélénographe et éditeur français ;
 Émile Bertaux (homme politique) (1843-1911), homme politique belge francophone libéral ;
 Émile Bertaux (historien) (1869-1917), historien de l’art français, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts et premier directeur du musée Jacquemart-André ;
 Félix Bertaux (1881-1948), professeur, traducteur et écrivain français ;
 Hélène Bertaux (1825-1909), connue sous le nom de « Mme Léon Bertaux », sculptrice française.
 Léon Bertaux (18.. - 1915), sculpteur français ;
 Pierre Bertaux (1907-1986), universitaire et résistant français ;
 Daniel Bertaux (né en 1939), sociologue français ;
 Jean-Loup Bertaux (né en 1942), universitaire et chercheur français ;
 Julienne Bertaux (née au ), animatrice de télévision française.